Friesland, Fries is het bijvoeglijk naamwoord van Friesland
 de Friezen, een Germaans volk
 Fries (kunst), een begrip uit de bouwkunst, kunstgeschiedenis en archeologie
 Fries (theater), een doek in een theater
 Fries (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 Fries (Holmboe), een compositie van Vagn Holmboe
 Fries paard, een paardenras

Talen 
Fries kan ook verwijzen naar een van de Friese talen:
 Westerlauwers Fries, de variant die in de Nederlandse provincie Friesland wordt gesproken
 Saterfries, de variant die in de Duitse regio Saterland wordt gesproken
 Noord-Fries, de variant die in de grensstreek tussen Duitsland en Denemarken wordt gesproken
 Oosterlauwers Fries, een voor het grootste deel uitgestorven variant van het Fries die nog voortleeft in het Saterfries

De volgende talen hebben wel 'Fries' in de naam, maar zijn geen Friese taal:
 Oost-Fries Nedersaksisch, een Nedersaksisch dialect met Friese invloeden
 West-Fries (dialectgroep), een Hollands dialect met Friese invloeden

Personen 
 Jakob Friedrich Fries, Duits filosoof (1773-1843)
 Elias Magnus Fries, Zweeds bioloog (1794-1878)
 Hanny Fries, Zwitsers kunstschilderes en tekenares (1918-2009)